Рента (економіка)
 Рента Василь

Рента — село в гміні Крашевіце Остшешовського повіту Великопольського воєводства